Il campionato di Serie A1 di pallacanestro maschile 1983-1984 è stato il sessantaduesimo organizzato in Italia.

Il campionato è diviso in 2 fasi. Nella prima, di classificazione, le 16 squadre si incontrano in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno. La vittoria vale 2 punti, la sconfitta 0. Alla seconda fase partecipano le prime 8 squadre classificate insieme alle prime 4 classificate in Serie A2. Le 12 formazioni si incontrano nei play-off scudetto, con sfide al meglio delle 3 gare. La squadra meglio posizionata durante la stagione regolare gioca l'eventuale spareggio in casa. Le ultime 4 classificate della prima fase retrocedono in serie A2.

Stagione regolare

Classifica

Play-off

Verdetti

 Campione d'Italia:  Granarolo Bologna
Formazione: Elvis Rolle, Jan van Breda Kolff, Augusto Binelli, Marco Bonamico, Roberto Brunamonti, Alessandro Daniele, Domenico Fantin, Matteo Lanza, Gianluca Trisciani, Piero Valenti, Renato Villalta, Maurizio Brunelli. Allenatore: Alberto Bucci.
 Retrocessioni in Serie A2: Simmenthal Brescia, Latini Forlì, Binova Bergamo e San Benedetto Gorizia.

Bibliografia
 Almanacco illustrato del basket '90. Modena, Panini, 1989.
 Almanacco Ufficiale del campionato italiano di basket, Libreria dello Sport, 2006.

Voci correlate 
FIBA European Champions Cup 1983-1984
Coppa Italia di pallacanestro maschile 1984

Collegamenti esterni
 
 

Pallacanestro nel 1983
Pallacanestro nel 1984
1984 A1